Le Canary Wharf Squash Classic 2017 est l'édition 2017 du Canary Wharf Squash Classic qui se déroule au quartier Canary Wharf de Londres du 6 au 10 mars 2017. 
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série, 4 joueurs qualifiés et une wild card Lyell Fuller. 

Nick Matthew remporte son sixième titre face à Tarek Momen.
Après la finale, il remet le montant de ses gains à Sumner Malik, jeune joueur anglais de squash âgé de 11 ans et atteint d'une tumeur au cerveau.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Canary Wharf Squash Classic
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Canary Wharf Squash Classic
Sport à Londres en 2017
Sport en mars 2017
Squash en 2017